Janusz Danecki ist der Name folgender Personen:

* Janusz Danecki (Arabist) (* 1946), polnischer Arabist 
 Janusz Danecki (Bischof) (* 1951), polnischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Campo Grande